Orchard Park kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Orchard Park, Cambridgeshire, civil parish i England,

USA 

 Orchard Park (ort), New York, Erie County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar